Марк Корнелий Малугинен ():
 Марк Корнелий Малугинен — член второй коллегии римских децемвиров для написания законов Двенадцати таблиц
 Марк Корнелий Малугинен — римский консул (в 436 году до н. э.)
 Марк Корнелий Малугинен — цензор-суффект (в 393 году до н. э.)
 Марк Корнелий Малугинен — военный трибун с консульской властью (в 369 и 367 годах до н. э.)